Deux navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom dOldenburg, d'après la ville du même nom :
le , un cuirassé à coque en fer lancé en 1884 ;
le , un cuirassé Dreadnought de classe Helgoland lancé en 1910.

Oldenburg